Марк Макси́мович Бли́ев (5 января 1929 — 22 ноября 2011) — советский и российский историк-кавказовед, общественный деятель, доктор исторических наук, профессор Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова.

Биография 
Родился в селении Средний Урух Северо-Осетинской АО Северо-Кавказского края. В 1947 году окончил сельскую среднюю школу, затем исторический факультет Северо-Осетинского педагогического института. В 1953 году поступил в аспирантуру МГУ, в 1956 году защитил кандидатскую диссертацию на кафедре истории СССР периода капитализма. В 1958—1963 годах заведовал отделом истории Северо-Осетинского научно-исследовательского института истории, языка и литературы. В 1964 году перешёл на работу в Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова. В 1967 году в МГУ защитил докторскую диссертацию «Русско-осетинские отношения (40-е гг. XVIII — 30-е гг. XIX в.)». В 1969—1974 годах профессор Блиев — декан исторического факультета СОГУ, а с 1980 году — бессменный заведующий кафедрой истории СССР дореволюционного периода (ныне кафедра российской истории и кавказоведения).

Его научная и педагогическая деятельность сочеталась с масштабной исследовательской работой. В 1978 году он возглавил археологическую экспедицию СОГУ и лабораторию по изучению памятников истории и культуры. В тот же период им создан Археологический музей. В 1993 году на базе этих структур по инициативе Блиева организован Институт фундаментальных исследований, преобразованный в 1996 году в Институт истории и археологии при СОГУ, которым он руководил до последних дней своей жизни.

Его научные интересы унаследованы от известных кавказоведов Б. В. Скитского и С. К. Бушуева, под руководством которых он работал. Всего Блиевым опубликовано 14 монографий, в том числе учебников и учебных пособий, и более 200 научных и научно-популярных статей. В 1994 году в Москве вышла в свет книга «Кавказская война». Итогом его кавказоведческих изысканий явилось многоплановое исследование «Россия и горцы Большого Кавказа. На пути к цивилизации» (, 2004). Его исследования вдохновили писателя Василия Цаголова на написание романа «Послы гор», который вышел из печати в 1965 году.

Выезжал с лекциями по проблемам истории Кавказа в Англию и Китай, Московский и Ростовский университеты.

В 1993 году руководил научной экспедицией «Alanica», работавшей в Венгрии и Франции и собравшей ценнейшие данные о заметной роли алан в становлении ранней стадии европейской цивилизации. Активно работал Блиев в области теоретической и прикладной исторической конфликтологии. Он был членом оргкомитета двух крупных международных конференций в Ирландии, посвященных современной конфликтологии. Его доклады на этих и других научных форумах вызывали повышенный интерес специалистов.

Прогнозируя вооруженные конфликты на Кавказе, М. М. Блиев был инициатором создания в Осетии общественного движения «Адамон Цадис» («Союз народа»), перед которым ставил миротворческие задачи. В 1994—1997 годах М. М. Блиев являлся советником президента РСО-Алания и на общественных началах экспертом Министерства иностранных дел России. Ему принадлежала идея проведения в 1997 году встречи в Кисловодске глав государств России, Закавказья и руководителей республик, краев и областей Северного Кавказа, в подготовке которой принял активное участие.

Похоронен на территории некрополя около Осетинской церкви.

6 января 2011 года вступил в силу указ президента Южной Осетии об учреждении ежегодной Государственной премии имени Марка Блиева с целью увековечения имени выдающегося осетинского учёного.

 Память
24 ноября 2014 года на доме № 53 на улице Ленина установлена мемориальная доска (автор — Ибрагим Хаев).

Основные работы 
 Присоединение Северной Осетии к России. — Орджоникидзе: Сев.-Осет. кн. изд-во, 1959. — 164 с.
 Осетия в первой трети XIX века. — Орджоникидзе: Сев.-Осет. кн. изд-во, 1964. — 173 с.
 Русско-осетинские отношения (40-е гг. XVIII — 30-е гг. ХІХ вв.): Автореф. диссерт. на соискание уч. степени доктора историч. наук. — М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 1969. — 42 с.
 Русско-осетинские отношения (40-е гг. XVIII — 30-е гг. ХІХ вв.). — Орджоникидзе: Ир, 1970. — 379 с.
 Русско-осетинские отношения в XVIII в.: сборник документов. Т. 1, 2. — Орджоникидзе: Ир, 1976—1984.
 Кавказ и Средняя Азия во внешней политике России / Киняпина Н. С., Блиев М. М, Дегоев В. В. — М.: МГУ, 1984. — 328 с.
 Кавказская война (1817—1864) / М. М. Блиев, В. В. Дегоев. — М.: ТОО «Росет», 1994. — 591 с.
 Осетия, Кавказ: история и современность: Сб. науч. трудов / Под ред. проф. А. А. Магометова. — Владикавказ: Изд-во СОГУ, 1999. — 332 с.
 Россия и горцы Большого Кавказа. На пути к цивилизации. — М.: Мысль, 2004. — 878с.
 История Осетии с древнейших времен до конца ХІХ века: учебник для ст. классов ср. школы / М. М. Блиев, Р. С. Бзаров. — Изд. 2-е. — М.: Издат. центр «Вентана-граф», 2005. — 352 с.
 Южная Осетия в коллизиях российско-грузинских отношений / Марк Блиев; Кавказ. ин-т демократии. — М. : Европа, 2006. — 472 с.
 Осетинское посольство в Петербурге 1749—1752 : присоединение Осетии к России. — Владикавказ: ИПП им. В. Гассиева, 2010. — 234 с.
 Черкесия и черкесы XIX века: монография. — Москва: Международный институт новейших государств, 2011.- 192с.

Награды 
Заслуженный деятель науки РФ (1994), РСО-Алания, РЮО. Награждён «Орденом Почета» РФ, «Орденом Почета» РЮО, Серебряной медалью имени И. А. Ильина «За развитие русской мысли» Русской православной церкви.

Примечания

Ссылки 
 Блиты Марк
 Биография Марка Блиева
 «История Осетии» М. Блиева и Р. Бзарова
 Премия имени Марка Блиева

Кавказоведы СССР
Историки СССР
Историки России
Авторы учебников истории
Выпускники исторического факультета Северо-Осетинского государственного университета
Кавказоведы России